Bonneuil pode se referir a:
 Bonneuil (Charente)
 Bonneuil (Indre)

Desambiguações de topônimos